

Содержание 
В начале суры лаконичным изящным слогом, пробуждающим интерес к слушанию, изложен рассказ о Дне воскресения и событиях, которые произойдут в этот День. В суре указывается, что люди в этот День будут разделены на две группы: одни подвергнутся в этот День унижению и будут ввергнуты в пылающий огонь, другие же встретят этот День с ликованием, радуясь милосердию Аллаха и уготованным им видам блаженства.